Le tournoi Netsuite Open masculin 2015 est l'édition masculine 2015 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 23 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Mike Lewis. 

En finale, le champion du monde Ramy Ashour l'emporte face à Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open féminin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Squash en 2015